Сергей Жа́ров: Жаров, Сергей Алексеевич (Серж Жарофф; 1896—1985) — русский хоровой дирижёр и композитор, организатор Хора донских казаков.
 Жаров, Сергей Петрович (1912—1999) — Герой Советского Союза.
 Жаров, Сергей Матвеевич (1878 — после 1921) — русский архитектор.